Gunnar Forssell kan syfta på:

 Gunnar Forssell (konstnär) (1859–1903), svensk konstnär (xylograf) 
 Gunnar Forssell (restaurangman) (född 1942), svensk restaurangman